Турнир претенденток 1955 — проходил с 1 по 30 октября в Москве.

Участницы 
20 участниц: 
 В. Борисенко, К. Зворыкина, О. Игнатьева, Э. Келлер-Герман, Ф. Хемскерк (допущены по итогам турнира претенденток 1952); 
 Л. Вольперт, Ю. Гурфинкель, О. Рубцова (по результатам 14-го чемпионата СССР; одновременно зонального турнир ФИДЕ); 
 остальные участницы представляли различные зоны ФИДЕ.

После 7 туров лидировали Г. Грессер и М. Лазаревич (по 6 очков), после 10 — Э. Келлер-Герман (8). Наиболее успешно финишировала О. Рубцова: начиная с 11-го тура она выиграла все партии и стала победительницей турнира — 15 очков. 2-е место заняла Л. Вольперт — 14½ очков, 3-е — Э. Келлер-Герман — 14.

Таблица 
{| class="wikitable"
! № !! Участник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 15 || 
|-
| 2 ||  ||style="color: red;"|1 || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 14½ || 
|-
| 3 ||  ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 14 || 
|-
| 4 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 13½ || 
|-
| 5 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 13 || 
|-
| 6 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12½ || 
|-
| 7 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12 || 
|-
| 8 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 11½ || 
|-
| 9 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 10 || 
|-
| 10 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ || 9½ || 84.25
|-
| 11 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 70.50
|-
| 12 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 67.75
|-
| 13 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 63.75
|-
| 14 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 7 || 
|-
| 15 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 53.75
|-
| 16 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 43.25
|-
| 17 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ || 5½ || 
|-
| 18 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 4½ || 
|-
| 19 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 || 4 || 
|-
| 20 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || || 2 || 
|}

Литература 
 

Турнир претендентов по шахматам
1955 год в шахматах
Октябрь 1955 года
1955 год в Москве